Goodwin est un patronyme anglais, peut-être issu d'une forme alternative du prénom Godwin, voir par exemple les différentes formes du nom de Godwin de Wessex.

Patronyme 

 Alexander Goodwin (né en 1987), acteur américain ;
 Betty Goodwin (1923-2008), dessinatrice, sculptrice et peintre québécoise ;
 
 Charles Goodwin (1943-2018), linguiste américain ;
 Daisy Goodwin (1961-), écrivain et productrice de télévision britannique ;
 Doris Kearns Goodwin (1943-), biographe, historienne et journaliste américaine ;
 Freddie Goodwin (1933-2016), footballeur anglais ;
 Ginnifer Goodwin (née en 1978), actrice américaine ;
 
 Harry Goodwin (1924-2013), photographe britannique ;
 Henry B. Goodwin (1878-1931), photographe suédois ;
 Jason Goodwin (né en 1964), historien et auteur britannique de roman policier historique ;
 John B. L. Goodwin (1912–1994), écrivain américain ;
 John Noble Goodwin (1824-1887), homme politique américain ;
 Laurel Goodwin (1942-2022), actrice américaine ;
 Marquise Goodwin (né en 1990), athlète américain ;
 Richard M. Goodwin (1913-1996), économiste et mathématicien américain ;
 Richard N. Goodwin (1931-2018), écrivain américain et conseiller de John Fitzgerald Kennedy ;
 Ron Goodwin (1925-2003), compositeur anglais de musiques de films ;
 Suzanne Goodwin (1916-2008), romancière britannique ;
 Tom Goodwin (né en 1968), ancien joueur de baseball.

Pseudonyme 

 Goody Goodwin (1894-1985), un des pseudonymes d'Irving Mills éditeur, musicien, parolier et imprésario américain.

Toponyme 

 Goodwin, localité du Dakota du Sud.
 Le banc de Goodwin, banc de sable situé dans la Manche.

Télévision 
 Goodwin est un personnage de la série télévisée Lost : Les Disparus.
Patronyme anglais